Дуглас Ленат (; род. 13 сентября 1950, Филадельфия, США) — CEO Cycorp, Inc., Остин, Техас. Выдающийся исследователь искусственного интеллекта, особенно машинного обучения (разрабатывал программы Automated Mathematician и Эвриско), представление знаний, «системы чёрной доски», и «конструирование онтологий» (программа Cyc).

Также он работал в военных проектах. Ленат также является членом .

В проекте Cyc Ленат пытался построить основу искусственного интеллекта вручную записывая знания формальным языком, CycL, которая базируется на исчислении предикатов первого порядка.

Биография 
Ленат получил степень бакалавра по математике и физике в Пенсильванском университете, а степень магистра по прикладной математике в 1972. Степень доктора философии получил Стэнфордского университета в 1976 (тезисы докторской опубликованы в «Knowledge-based systems in artificial intelligence», вместе с тезисами докторской Рэндела Дэвиса, McGraw-Hill, 1982). Его руководителем был профессор Эдвард Альберт Фейгенбаум.

В 1976 Ленат начал преподавание в университете Карнеги-Меллон, и начал работу над Эвриско, но в 1978 вернулся в Стэнфорд для преподавания. Его работа над Эвриско в 1982 привлекла внимание DARPA и компании MCC из города Остин (Техас). В 1984 он оставил Стэнфорд, чтобы начать работу над Cyc, работа над которым перенеслась с MCC в Cycorp в 1994. В 1986 он оценил усилия по завершению Cyc в 250,000 правил и 350 человеко-лет.

Сейчас продолжает работать с Сус в Cycorp.

Цитаты 

 «Придет время, когда сильно расширенный Сус заменит все программы. Но достижение этой цели может запросто занять следующие два десятилетия.»

 «Как только мы будем иметь достаточно массивный набор информации объединённый как знания, тогда человеко-программная система будет сверхчеловеком, в том же смысле, в котором человечество с письменностью являются сверхлюдьми в сравнении с человечеством без письменности.»

Публикации 
 Davis, Randall, and Douglas B. Lenat." Knowledge-Based Systems in Artificial Intelligence". New York: McGraw-Hill International Book Co, 1982. ISBN 978-0070155572
 Hayes-Roth, Frederick, D. A. Waterman, and Douglas B. Lenat. «Building Expert Systems». Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co, 1983. ISBN 978-0201106862

Примечания

Ссылки 
 Douglas Биография на Cyc.com
 видео лекции «Beyond the Semantic Web» в NIPS 2008.
 «How David Beats Goliath» — статья в The New Yorker.

Учёные США
Исследователи искусственного интеллекта
Выпускники Инженерной школы Стэнфордского университета
Выпускники Стэнфордского университета